Pensacola (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Pensacola (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 West Pensacola, een census-designated place in de Amerikaanse staat Florida
 Pensacola (geslacht), een spinnengeslacht
 Pensacola: Wings of Gold, een Amerikaanse televisieserie